Ковальова долина — проектована ботанічна пам'ятка природи за 2,5 км на північний захід від с. Вільхівці Чемеровецького району на Хмельниччині. Була зарезервована для наступного заповідання рішенням Хмельницького облвиконкому № 2 від 01.11.1996 року.

Опис 
Рідкісна степова рослинність.

Площа — 6 га.

Примітки 

Об'єкти, зарезервовані для заповідання